In Nederland: Een school op antroposofische grondslag, zie Vrijeschoolonderwijs
In Vlaanderen: Een school die niet door de overheid is ingericht, zie ook: Onderwijsnet